

Localidades

North Shore (Virgínia)

Outros
North Shore (telessérie), produção da Fox exibida em 2004-05
North Shore (filme), produção de 1987 sobre surfistas

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos